Toponímia:
 Arxipèlag Juan Fernández, a Xile
 Dorsal de Juan Fernández, illa volcànica i serralada marina a la placa de Nazca
 Juan Fernández (comuna), comuna xilena
 Parc Nacional Juan Fernández a Xile
 Biografies:
 Juan Fernández (marí) (1530 - 1599), mariner espanyol, descobridor de l'arxipèlag Juan Fernández
 Juan Fernández Martín, ciclista espanyol
 Juan Fernández de Heredia (1310 - 1396), historiador, humanista, polític i diplomàtic aragonès, gran mestre de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem
 Juan Fernández la Villa, jugador d'hoquei herba espanyol
 Juan Antonio Fernández Pazos (Ferrol, 1970), futbolista gallec que ocupava la posició de davanter 
 Juan Carlos Fernández Argenta (Ávila, 1962), futbolista i entrenador castellà 
 Juan Luis Fernández Redondo (Sevilla, 1977), futbolista andalús, que ocupa la posició de defensa 
 Juan Manuel Fernández Pacheco-Cabrera de Bobadilla y de Zúñiga (Marcilla, Navarra, 1650 - 1725), Gran d'Espanya, Marquès de Villena i Duc d'Escalona 
 Juan Fernández (actor), actor de doblatge espanyol
 Juan Fernández García (Sabadell, 13 de desembre de 1930), antic pilot d'automobilisme català